Giampietri, apellido, puede hacer referencia a:

 Adrián Giampietri, futbolista argentino; o
 Luis Giampietri Rojas, político peruano.